

События 
 12 марта — Скончался римский папа Григорий Великий, ему наследовал папа Сабиниан.
 604—606 — Папа римский Сабиниан.
 Персы завоёвывают византийскую крепость Дара.
 Начало правления китайского императора Ян-ди (Ян Гуан) из династии Суй.
 604—617 — Император Китая Ян-ди (Ян Гуан). Строительство Великого канала между Хуанхэ и Янцзы. Девиз «Да-е».
 Завершено строительства храма Джвари — одного из крупнейших памятников зодчества в Закавказье.
 В Японии составлена «Конституция 17 статей».

Родились 
 Сонгцен Гампо, тридцать третий царь Ярлунгской династии Тибета.
 Фатима аз-Захра, младшая дочь пророка Мухаммеда.

Скончались 
 Августин Кентерберийский
 12 марта — Папа Римский Григорий I Великий;
 Основатель китайской династии Суй император Вэнь-ди (Ян Цзянь).

См. также